Parti démocrate-chrétien est le nom porté par plusieurs partis politiques se réclamant de la démocratie chrétienne :

Afrique 
 Parti démocrate-chrétien (PDC), parti politique congolais (RDC) fondé en 2006.

Amérique 
 Parti démocrate-chrétien (PDC), parti politique argentin fondé en 1954.
 Parti démocrate-chrétien (PDC), parti politique bolivien fondé en 1954.
 Parti démocrate-chrétien (PDC), parti politique brésilien fondé en 1945 et disparu en 1993.
 Parti démocrate-chrétien (PDC), parti politique chilien fondé en 1957.
 Parti démocrate chrétien (PDC), parti politique paraguayen fondé en 1960.
 Parti démocrate-chrétien du Salvador (PDC), parti politique salvadorien fondé en 1960.
 Parti démocrate chrétien (PDC), parti politique uruguayen fondé en 1962.

Europe 
 Parti démocrate-chrétien (PDC), parti politique espagnol fondé en 1977 et disparu en 1978.
 Parti populaire démocrate-chrétien (PPDC), parti politique espagnol fondé en 1976 et disparu en 1977.
 Parti populaire démocrate-chrétien (KDNP), parti politique hongrois fondé en 1944.
 Parti démocrate-chrétien saint-marinais (PDCS), parti politique saint-marinais fondé en 1948.
 Parti démocrate-chrétien de Serbie (DHSS), parti politique serbe fondé en 1997 et disparu en 2017.
 Parti démocrate-chrétien (PDC), parti politique suisse fondé en 1848 et disparu en 2021.
 Parti chrétien-social du Haut-Valais (CSPO), parti politique suisse du Valais fondé en 1949.
  (PDC), parti politique italien fondé en 2000.

Voir aussi 
 Démocratie chrétienne (idéologie)
  (partis politiques)